Příjmení Březina nosí více osobností:

 Aleš Březina (* 1965) – český muzikolog a hudební skladatel
 David Březina – rozcestník
 Filip Březina (* 1995) – český herec
 Ivan Březina (* 1955) – český architekt
 Jan Březina – rozcestník
 Jaroslav Březina (* 1968) – český operní pěvec
 Jiří Březina (rozcestník) – rozcestník
 Josef Březina (1861–1939) – advokát, starosta města Blovice
 Kajetán Březina z Birkenfeldu († 1776) – opat kláštera v Oseku u Duchcova
 Karel Březina (* 1972) – český politik
 Karel Březina (umělec) (1922–2004) – český designer, grafik a malíř
 Michal Březina (* 1990) – český krasobruslař
 Otakar Březina (1865–1942) – český spisovatel a entomolog
 Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý (1868–1929) – český básník
 Pavel Březina (* 1971) – český skladatel, textař, zpěvák a hráč na klávesové nástroje
 Thomas Brezina (* 1963) – rakouský spisovatel a dramatik
 Tobiáš Březina (kolem 1600–1676) – kněz a kanovník litoměřické kapituly
 Tomáš Březina (* 1957) – český podnikatel a bývalý poslanec
 Václav Březina (1862–1906) – český malíř
 Vlastimil Březina (* 1952) – český hokejový brankář

přechýlená forma
 Andrea Březinová, provdaná Zelová (* 1987) – česká divadelní herečka
 Eliška Březinová (* 1996) – česká krasobruslařka
 Ivona Březinová (* 1964) – česká spisovatelka
 Jana Březinová (1940–2000) – česká herečka
 Jana Březinová (zdravotnice) (* 1956) – česká zdravotní sestra, nositelka Medaile Za hrdinství (2020)
 Kateřina Březinová (* 1972) – česká herečka
 Kateřina Březinová (amerikanistka) – česká amerikanistka
 Marcela Březinová (* 1960) – česká zpěvačka
 Vilma Březinová viz Vilma Jamnická (1906–2008) – slovenská herečka a spisovatelka

související články
 Březina – více významů slova